Hartbert ist der Name folgender Personen:

 Hartbert von Brandenburg († nach 1122), Bischof von Brandenburg
 Hartbert von Utrecht († 1150), Bischof von Utrecht
 Hartbert von Hildesheim († nach 1216), Bischof von Hildesheim